El término Teotihuacán puede referirse:

 a Teotihuacán (pronunciado Teotihuacan, en el original en náhuatl), una zona arqueológica del estado de México, en México;
 a Municipio de Teotihuacán, municipio en el que se encuentra la zona arqueológica de Teotihuacán;
 a Teotihuacán de Arista, un pueblo cabecera del municipio de Teotihuacán;
 al Valle de Teotihuacán.